Михаил Токаренко:
 Токаренко, Михаил Кузьмич (1919—1984) — Герой Советского Союза.
 Токаренко, Михаил Петрович (1906—1972) — полный кавалер ордена Славы.